Рабютен — французская фамилия:
 Рабютен, Роже (1618—1893) — французский военачальник, исторический писатель.
 Рабютен, Франсуа де (ум. 1582) — французский историк, дворянин.
 Мари де Рабютен-Шанталь (в замужестве маркиза де Севинье; 1626—1696) — писательница.
 Бюсси-Рабютен, Амадеус де (1682/1683—1727) — австрийский генерал и дипломат.

Примечания